Lichtentanne ist der Ortsname von

 Lichtentanne, Gemeinde im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Lichtentanne (Heinersreuth), Ortsteil der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lichtentanne (Kasendorf), Ortsteil des Marktes Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lichtentanne (Probstzella), Ortsteil der Gemeinde Probstzella, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Siehe auch:
 Burgruine Lichtentann im Gemeindegebiet von Henndorf am Wallersee im Bundesland Salzburg, Österreich